Lommatzsch ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Lommatzsch, Kleinstadt im Landkreis Meißen, Sachsen, Deutschland
 Lommatzscher Pflege, Hügellandschaft in Mittelsachsen

Lommatzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Lommatzsch, deutsche Radrennfahrerin
 Daniel Lommatzsch (* 1977), deutscher Schauspieler
 Erhard Lommatzsch (1886–1975), deutscher Sprachwissenschaftler
 Ernst Lommatzsch (1871–1949), deutscher Klassischer Philologe
 Herbert Lommatzsch (1906–1999), deutscher Lehrer und nationalsozialistischer Funktionär
 Horst Lommatzsch (1918–1965), deutscher Schauspieler
 Karl Heinrich Gottfried Lommatzsch (1772–1834), deutscher evangelischer Geistlicher
 Klaus Lommatzsch (1936–2022), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Ost-Berlin
 Peter Karl Lommatzsch (* 1934), deutscher Mediziner
 Siegfried Lommatzsch (1833–1897), Professor an der theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin

Lommatzsch steht für folgende Segelflugzeuge:
 Lommatzsch Favorit
 Lommatzsch FES-530
 Lommatzsch Libelle